Влади́мир Петрович Бондаре́нко:
 Бондаренко, Владимир Петрович (род. 1980) — украинский футболист.
 Бондаренко, Владимир Петрович (1939—2020) — советский учёный в области материаловедения, доктор технических наук, член-корреспондент НАНУ.